Широв — фамилия; имеет женскую форму Широва.
 Широв, Александр Александрович (род. 1975) — российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Широв, Алексей Дмитриевич (род. 1972) — латвийский, ранее советский, испанский, шахматист, гроссмейстер.
 Широв, Иван Никандрович (1909—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Широва (река) — река в Архангельской области, приток Пинеги.